Хорольское се́льское поселе́ние

 Хорольское сельское поселение (Приморский край) — сельское поселение в Хорольском районе Приморского края.
 Хорольское сельское поселение (Воронежская область) — упразднённое муниципальное образование в Таловском районе Воронежской области.